Ясногородська сільська рада — Житомирська область, Романівський район
 Ясногородська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Ясногородська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Ясногородська сільська рада — Миколаївська область, Єланецький район